Manu de Carvalho est un compositeur, musicien (piano, guitares, percussions) et chanteur .

Discographie 

 Lonely Cocktail 
There We Go
Hotel Electronia
Je crois, Je sais...
Merry Christmas
 Unplugged and Late at night
 Allerleirauh (Comédie musicale pour enfants en suisse allemand basée sur un conte de Grimm)

Lien externe 
Listen here :

https://HitSocial.com/manu

Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Compositeur brésilien
Chanteur brésilien
Pianiste brésilien
Guitariste brésilien
Percussionniste brésilien
Lieu de naissance inconnu